L'église de la Translation-des-Reliques-de-Saint-Nicolas (en serbe : Српска православна црква освећена за преношење моштију Светог Николе) ou église serbe orthodoxe Saint-Nicolas de Szeged (en hongrois : Szegedi Szent Miklós szerb ortodox templom) est une église orthodoxe serbe située à Szeged.

Histoire 
On trouve déjà des traces de l' implantation de Szeged sur la rive droite de la rivière Tisza dès le . À l'époque, Szeged aurait été habitée par des chrétiens slaves, bien avant l'arrivée des tribus magyares (Honfoglalás).

Au , on trouve mention de Szeged comme place fortifiée du comitat de Csongrád. Durant le , les Serbes vivant en territoire hongrois (alors nommés Ugarski Sabori) s'y réunissent régulièrement. À l'une de ces réunions participe alors en 1444 Đurađ Branković, propriétaire de nombreux terrains occupés par des Serbes.

Durant l'occupation ottomane des  et , les Serbes vivent principalement dans le petit faubourg de Palanka ainsi que dans la ville haute (en serbe Gornji Grad, de nos jours le quartier de Felsőváros). À la suite de la réorganisation de l'évêché orthodoxe serbe de Pécs, Szeged devient le siège (mitropolit) du diocèse de la Bácska. À cette époque existe donc une église orthodoxe serbe, mais aucune information ne subsiste à son propos. L'année 1686 sonne la fin de l'occupation ottomane de la Hongrie. Durant la grande migration serbe vers le Nord (Velika Seoba, 1690) de nombreux Serbes s'implantent dans le faubourg de Palanka. Leur église, située dans la ville haute, est alors dédiée aux archanges Michel et Gabriel. 

Elle est construite sur les fondations d'une église plus ancienne, datant de la période de domination turque, comme en atteste la Lettre de fondation (Tevter crkveni) datant de 1727. Le registre des naissances fut quant à lui instauré en 1744. L'église fut sérieusement endommagée par l'inondation catastrophique de Szeged en 1879, et fut par la suite démolie. L'unique église serbe aujourd'hui présente à Szeged, située dans l'ancien faubourg de Palanka, est vouée à saint Nicolas. Elle fut construite en deux phases. Dans un premier temps une petite église temporaire fut érigée en 1732. Les efforts visant a lui attribuer un clocher de pierre échouèrent en 1762, faute d'obtenir les autorisations nécessaires. Dix ans plus tard, la communauté serbe s'était renforcée et grâce aux donations des riches marchands serbes, la construction de l'actuelle église fut rendue possible.

Les travaux commencèrent en 1773 et le toit fut terminé en 1778. L'architecte en Chef fut Joanes Dobić. Le clocher fut terminé en 1781 par deux artisans allemands. Les décorations et la dorure du clocher sont dues à Mihajlo Sokolović, un artisan de Buda. Cette même année, 5 cloches d'églises furent consacrées.

L'aménagement et les décorations intérieures s'étalèrent jusqu'en 1805, date de la consécration de l'église par l'évêque Jovan Jovanović. Un témoignage de cet événement subsiste sur l'Autel. Durant les , le registre de l'église Saint Nicolas atteste de nombreux dons. Sévèrement endommagé par l'inondation de 1879, le bâtiment fut restauré en 1880-1881.

Description 
L'architecture extérieure est de type baroque, parsemée d'éléments classiques. À l'intérieur, une iconostase (panneau de bois recouvert d'icones) sépare l'autel de la nef. La partie inférieure subsiste depuis l'église temporaire de 1732 et fut peint par le maitre baroque serbe, Jovan Popović, en 1761. La seconde église étant plus vaste, la paroisse confia a un artiste (resté a ce jour inconnu) des compositions additionnelles (de style rococo) pour de nouveaux segments de l'iconostase. L'iconostase dans son ensemble dût être restaurée après l'inondation de 1879. À cette occasion, le peintre Jovan Hodina réalisa pour la voûte de l'édifice une composition intitulée La Création du monde. Les murs de l'église sont agrémentés d'icônes provenant d'origines et d'époques diverses. La plus ancienne est une icône russe intitulée Le visage divin du Christ (ou encore Le voile de Véronique), émanant de l'école de Roublev au .
Sur le mur Sud on peut admirer deux icônes de la Vierge Marie que les Serbes apportèrent de leur contrée natale lors de la Velika Seoba, la grande migration de 1690. Plus inhabituelle est La Madone noire représentant Le Christ et la Vierge Marie dans des tonalités de peau très sombres: c'est l'œuvre d'un peintre Copte. Deux icônes représentant Le Couronnement de la Vierge Marie sont dues au célèbre peintre baroque Stefan Tenecki. Dans trois vitrines sont exposés d'anciens volumes religieux ainsi que divers objets du culte, tels qu'encensoir, nappe d'autel et patènes.

Galerie

Références et bibliographie

Références

Bibliographie 
  Ferenc Apró et László Péter, Szeged útikönyv, Grimm kiadó, 2014, 
  Ádám Balogh, Pavle Kaplan et Alexandrosz Purosz, Szegedi Görög Füzetek 8. – Szerbek és görögök a XVIII-XIX.- századi Szegeden – Adalékok a felsővárosi « kis cerkó » történetéhez, Szeged, Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport, 2014, , 
  Ferenc Tóth (dir.), Csongrád Megye Építészeti Emlékei, Szeged, Csongrád Megyei Önkormányzat, 2000, 
  Csongrád megyei útikönyv, 1984, Szeged Tourist Idegenforgalmi Hivatal, 
  Динко Давидов: Иконе Српских цркава у Мађарској, Novi Sad, 1973 
  Milán Dujmov et Márta Szalai-Nagy, Magyarországi ortodox templomok, Budapest, auto-édition, 2010, 
  Kulturna istorija Srba u Mađarskoj [CD-ROM], Autor teksta: Dr. Dinko Davidov, Urednik: Milan Stepanov, Programer: Dejan Čičić, Dexsoft Multimedia, 1998
  Márta Nagy, Ortodox ikonosztázionok Magyarországon, auto-édition, 1994, 
  László Péter, Szeged (Panoráma magyar városok sorozat), Panoráma kiadó, 1981, 
  Ferenc Somorjai, Csongrád megye és Szeged, Medicina Könyvkiadó Rt. 1993, 
  Ferenc Somorjai, « Egy kiemelkedő műemlék – A szegedi szerb templom », Szeged – A város folyóirata, année 12 n°9, 2000, 
  Ferenc Somorjai, Szeged (Panoráma magyar városok sorozat), Medicina Könyvkiadó Rt., coll. « Magyar városok sorozat », 2002
  Стеван Ђурђевић, Срби у Сегедину, Отисак из Споменика CVIII, књига 10, Одељење друштвених наука Српске академије наука, Belgrade, 1960

Voir aussi

Articles connexes 
 Szeged
 Éparchie de Buda
 Église orthodoxe serbe
 Minorité serbe de Hongrie

Monument à Szeged
Église orthodoxe en Hongrie